Geografia:
 Hunter (Dakota del Nord)
 Hunter (Kansas)
 Hunter (Nova York)
 Hunter (Ohio)
 Hunter (Oklahoma)
 Hunter (Tennessee)
 Biografies:
 Amy Hunter (Boston, 1966), actriu i model dels Estats Units.
 David Hunter Hubel (Windsor, 1926), neurobiòleg canadenc.
 Holly Hunter (Conyers, Geòrgia, 1958), actriu estatunidenca.
 James Montgomery "Hunter"
 Jaume Serra i Húnter (Manresa, 1878 - Cuernavaca, Mèxic, 1943), filòsof i polític català 
 Kim Hunter (1922, Detroit, Michigan), actriu estatunidenca.
 Robert Hunter (Johannesburg, 1977), ciclista sud-africà.
 Siobhan Hunter (1964), actriu de cinema pornogràfic.
 Tony Hunter (Kent, 1943), oncòleg britànic.
 William Wilson Hunter (Glasgow, 1840 – Oaken Holt, 1900), historiador britànic.
 Còmics:
 Hunter × Hunter, sèrie de shōnen manga escrita i il·lustrada per Yoshihiro Togashi.
 Monster Hunter Orage, manga shōnen d'Hiro Mashima.
 Pel·lícules:
 Alien Hunter, pel·lícula estatunidenca dirigida per Ron Krauss estrenada el 2003.
 The Bounty Hunter, pel·lícula d'acció i comèdia romàntica dirigida per Andy Tennant.
 The Deer Hunter, pel·lícula estatunidenca-britànica dirigida per Michael Cimino estrenada el 1978.
 The Night of the Hunter, film dirigit per Charles Laughton.
 Videojocs:
 Monster Hunter Tri, videojoc de la saga Monster Hunter.
 Spy Hunter, saga de videojocs creada per la companyia Midway.
 Turok: Dinosaur Hunter, videojoc d'acció en primera persona publicat per a Nintendo 64 i Microsoft Windows.
 In-Fisherman Bass Hunter 64, videojoc de simulació de pesca desenvolupat per Gear Head Studios.
 Miscel·lània:
 Swan Hunter, companyia naviliera del Regne Unit.
 Damalisc de Hunter (Beatragus hunteri, Damaliscus hunteri), espècie d'antílop.